Veli-Matti est un prénom composé masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Veli-Matti Ahonen (né en 1970), sauteur à ski finlandais
 (né en 1958), théologie finlandais
Veli-Matti Lindström (né en 1983), sauteur à ski finlandais
 (né en 1991), athlète finlandais
 (né en 1965), compositeur finlandais
Veli-Matti Savinainen (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais